Das Adelaide International 2020 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2020. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 12. bis zum 18. Januar 2020 in Adelaide statt, zeitgleich mit dem WTA-Turnier in Hobart (Kategorie: International).

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Adelaide International 2020 fand am 11. und 12. Januar 2020 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Adelaide